Die Communauté de communes Bastides de Lomagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 22. November 2012 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mauvezin.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bastides de Lomagne
Gegründet 2012